J. League Cup 2007, av sponsorskäl även kallad Yamazaki Nabisco Cup 2007, är en japansk fotbollsturnering där lag från proffsligan J-League deltar, dock endast från den högsta divisionen J1. År 2007 spelades turneringen mellan 21 mars och 3 november.

Alla lag från J1 deltog i gruppspelet, utom Urawa Red Diamonds (vinnare av J-League 2006 och Emperors Cup 2005) samt Kawasaki Frontale (andra plats i J-League 2006) på grund av att de deltog i AFC Champions League. Lagen delas upp i fyra grupper med fyra lag i varje grupp. Lagen mötte sina gruppmotståndare två gånger, en på hemmaplan och en på bortaplan. Vinnarna av varje grupp, samt de två bästa tvåorna gick vidare till slutspelet där även Urawa och Kawasaki deltog.

Grupperna

Grupp A

Grupp B

Yokohama F. Marinos och Shimizu S-Pulse slutade på samma poäng och samma målskillnad, men Yokohama F. Marinos gick vidare till nästa omgång på grund av bättre resultat i inbördes möten (2-2, 2-0).

Grupp C

Grupp D

Tvåorna
Två tvåor med bäst resultat fick även de fortsätta till slutspelet.

Gamba Osaka och Ventforet Kofu gick alltså vidare.

Slutspel
Kvartsfinalerna samt semifinalerna spelades med en hemmamatch och en bortamatch. Laget som gjort flest mål över de 2 matcherna gick vidare till nästa omgång. Regeln för bortamål gäller. Vid ett lika resultat så går matchen först in i 15x15min förlängning, vid ett fortsatt lika resultat avgörs matchen på straffar. Mål i förlängningen räknas inte som mål på bortaplan.Finalen var en avgörande match som spelades på Tokyos Olympiastadion. Gamba Osaka vann finalen genom att besegra Kawasaki Frontale med 1-0.

2007 i Japan
Fotbollsåret 2007
2007
WP:Projekt Japan